MacLaren oder Maclaren ist der Familienname folgender Personen:
 Albert MacLaren, kanadischer Curler
 Archie MacLaren (1871–1944), englischer Cricketspieler
 Brian MacLaren (* 1943), kanadischer Mittelstreckenläufer und Sprinter
 David Laurence MacLaren (1893–1960), kanadischer Politiker
 Donald MacLaren (1893–1988), kanadisches Fliegerass
 Ian Maclaren (1850–1907), schottischer Theologe und Schriftsteller
 James Maclaren (1818–1892), kanadischer Unternehmer
 Jamie Maclaren (* 1993), australischer Fußballspieler
 John Maclaren (* 1951), kanadischer Schauspieler
 Julian MacLaren-Ross (1912–1964), britischer Schriftsteller
 Michelle MacLaren (* 1965), kanadische Film- und Fernsehproduzentin sowie Film- und Fernsehregisseurin
 Murray MacLaren (1861–1942), kanadischer Politiker
 Owen Maclaren († 1978), englischer Flugzeugkonstrukteur und Erfinder
 Roy MacLaren (* 1934), kanadischer Manager, Autor, Verleger, Diplomat und Politiker

Maclaren steht außerdem für:
 Clan MacLaren, schottischer Clan
 Maclaren River, Fluss in Alaska
 Maclaren-Monolith, Berg im Coatsland, Antarktika

Siehe auch:
 McLaren